A Bell for Adano è un film televisivo del 1967 diretto da Mel Ferber e tratto dal romanzo Una campana per Adano di John Hersey e dall'opera teatrale di Paul Osborn.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film per la televisione statunitensi